Dänische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften finden seit der Saison 1949/1950 statt.

Die Titelträger

Weblinks 
 Statistiken zu dänischen Meisterschaften

Einzelnachweise 

Mannschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1949